Alexandr kan avse:

 Alexandr (singel av Hell on Wheels) – en singel från albumet The Odd Church av Hell on Wheels
 Alexandr – translitteration av Александp, se Alexander